AVV De Volewijckers (de l'acrònim en neerlandès Amsterdamsche Voetbal Vereniging), club de futbol d'Amsterdam, als Països Baixos
 Tractat sobre la prohibició de les armes nuclears (del seu nom en alemany AtomwaffenVerbotsVertrag), tractat internacional per a l'erradicació de les armes nuclears
 Associació de Transport i Tarifació d'Augsburg (del seu nom en alemany Augsburger Verkehrs- und tarifVerbund), organisme administrador de la xarxa de transport públic d'Augsburg, a Alemanya
 AVV-VVK (de l'acrònim en neerlandès Alles Voor Vlaanderen), eslògan del nacionalisme flamenc difós pel diari De Standaard
 Associació de Veïns i Veïnes, entitat que canalitza l'activisme social a nivell de barri
 Avv. també és l'abreviatura en italià d'advocat, professional del Dret
 avv també és el codi ISO 639-3 de l'avá-canoeiro, llengua tupí-guaraní parlada al Brasil